Кристина Кокс (, род. ) — канадская актриса.

Жизнь и карьера 
Кристина Кокс родилась в Торонто и обучалась в театральной школе университета Райерсон, одновременно также занимаясь танцами. В начале девяностых, Кокс начала свою карьеру с эпизодических ролей на канадском телевидении, прежде чем получила ведущую роль в сериале «Спецэффекты», которая принесла ей номинацию на премию «Джемини» в 1998 году.

В конце девяностых Кокс переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру на американском телевидении, и с тех пор появилась в более пятидесяти сериалах и телефильмах. На большом экране она снялась в канадской драме «Лучше шоколада» (1999) и появилась в «Хроники Риддика» (2004). Кокс добилась большей известности благодаря главной роли в сериале канала Lifetime «Кровные узы», где снималась с 2007—2008 годах.

Частичная фильмография

Телевидение 
 Рыцарь навсегда (4 эпизода, 1992—1995)
 Строго на юг (2 эпизода, 1994—1995)
 Спецэффекты (38 эпизодов, 1996—1998)
 Первая волна (1 эпизод, 1998)
 Звёздные врата: SG-1 (1 эпизод, 1998)
 Ворон: Лестница в небо (10 эпизодов, 1998—1999)
 Земля: Последний конфликт (3 эпизода, 1999—2000)
 За гранью возможного / The Outer Limits (сериал, 1995—2002)… 6 сезон, Deb Clement
 Детектив Раш (1 эпизод, 2003)
 Мутанты Икс (1 эпизод, 2003)
 Андромеда (1 эпизод, 2004)
 C.S.I.: Место преступления Майами (1 эпизод, 2004)
 Доктор Хаус (1 сезон 20 серия, 2005)
 Кости (3 сезон 3 серия, 2007)
 Кровные узы (22 эпизода, 2007—2008)
 Звёздные врата: Атлантида (1 эпизод, 2008)
 Декстер (1 эпизод, 2009)
 Притяжению вопреки (13 эпизодов, 2009)
 24 часа (1 эпизод, 2010)
 Менталист (1 эпизод, 2010)
 Морская полиция: Спецотдел (1 эпизод, 2010)
 Военный госпиталь (2 эпизода, 2011)
 Касл (1 эпизод, 2013)
 Восприятие (1 эпизод, 2014)
 Сумеречные охотники (9 эпизодов, 2016—2017)

Фильмы 
 Закон джунглей (1995)
 Донор (1995)
 Лучше шоколада (1999)
 Герой поневоле (2003)
 Хроники Риддика (2004)
 Элизиум — рай не на Земле (2013)
 Поставщик (2013)

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Канады